Doner, ou Döner, peut faire référence à :

Patronyme 

  (né en 1972), scénariste américain ;
 , photographe américain ;
 Kitty Doner (1895-1988), comédienne, actrice de théâtre et danseuse américaine ;
  (née en 1945), artiste et auteure américaine ;
  (né en 1994), footballeur canadien ;
  (né en 1995), polyglotte américain.

Autres 

 , agence de publicité américaine ;
 le döner kebab, spécialité turque ;
 le , montagne australienne ;
 le  (DoNER), ministère indien.

Voir aussi